Au Québec, l'expression hôtel de comté désigne l'équivalent à la fois d'un hôtel de département et d'une préfecture en France. 
Ce terme est également utilisé dans le reste du Canada ainsi qu'en Australie, en Angleterre, au Pays de Galles et aux États-Unis.

Bâtiment institutionnel et administratif
Bâtiment au Québec